Schloss Brandenburg steht für
 Schloss Brandenburg (Frisches Haff) in Brandenburg (Frisches Haff), Ostpreußen
 Schloss Brandenburg (Württemberg) in Brandenburg (Württemberg)
Siehe auch: 
 Schloss Plaue in Brandenburg an der Havel 
 Schloss Brannenburg